Лев Пирогов:
 Пирогов, Лев Васильевич (род. 1969) — российский литературный критик, публицист.
 Пирогов, Лев Константинович (1936—1972) — советский учёный в области механики.